Albanees handbalteam (mannen)
 Albanees handbalteam (vrouwen)